L'ebrea di Toledo – balletto di Antonio Cortesi rappresentato per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano nel 1841
 L'ebrea di Toledo – film muto del 1919 diretto dal regista austriaco Otto Kreisler
 L'ebrea di Toledo – dramma storico in cinque atti di Franz Grillparzer scritto nel 1851 e rappresentato per la prima volta nel 1872
 L'ebrea di Toledo – romanzo storico in lingua tedesca del 1955 di Lion Feuchtwanger